Борис Богданов:
 Богданов, Борис Давыдович (1901—1938) — советский разведчик (операция «Маки-Мираж»).
 Богданов, Борис Егорович (1924—2014) — начальник участка сборочного цеха Московского машиностроительного завода «Опыт», Герой Социалистического Труда.
 Богданов, Борис Осипович (1884—1960) — участник российского революционного движения, меньшевик, член исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.